Жубе́р () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Бартелемі Жубер (; 1769–1799) — французький полководець.
 Браян Жубер (; 1984) — французький фігурист.
 Жозеф Жубер (; 1754–1824) — французький письменник.
 Жонатан Жубер (; 1979) — люксембурзький футболіст, воротар.
 Піт Жубер (; 1834–1900) — визначний південно-африканський політичний і військовий діяч.
 Фабріс Жубер () — французький мультиплікатор.

Посилання

Джерела 
Французькі прізвища